Cascade-Gletscher (engl. Cascade Glacier) bezeichnet mehrere Gletscher:

 Cascade-Gletscher (Ahklun Mountains) in den Ahklun Mountains in Südwest-Alaska
 Cascade-Gletscher (Chugach Mountains) in den Chugach Mountains in Süd-Alaska
 Cascade-Gletscher (Coast Mountains) in den Coast Mountains in British Columbia (Kanada)
 Cascade-Gletscher (Eliaskette) in der Eliaskette südlich des Mount Augusta in Yukon (Kanada) und Alaska
 Cascade-Gletscher (Fairweather Range) in der Fairweather Range im Alaska Panhandle
 Cascade-Gletscher (Neuseeland) an der Südflanke des Malte Brun in den neuseeländischen Alpen

Siehe auch:
 Middle-Cascade-Gletscher im Kaskadengebirge in Washington (USA)
 South-Cascade-Gletscher im Kaskadengebirge in Washington (USA)